El término Nisa puede referirse a:

Mitología 
 Nisa (mitología), ninfa de la mitología griega y niñera que cuidó del joven Dioniso en el Monte Nisa.
 Monte Nisa, lugar de la mitología griega, donde se crio el joven Dioniso.
 Nisíades, ninfas del Monte Nisa que cuidaron del joven Dioniso.

Personalidades 
 Nisa (letrista), sobrenombre artístico de Nicola Salerno, famoso letrista de canciones napolitanas.
 Nisa de Capadocia (siglo II a. C.), reina de Capadocia.

Topónimos 
 Nisa: villa portuguesa del distrito de Portalegre, región Alentejo.
 Nısa (Azerbaiyán): villa de Azerbaiyán.
 Nisa (Beocia), antigua ciudad griega de Beocia.
 Nisa (Caria), antigua ciudad griega de Caria.
 Nisa (Turkmenistán), antigua ciudad de Turkmenistán.
 Nissa: Caltanissetta (Nissa en siciliano) es una ciudad italiana, en la provincia de su mismo nombre, localizada en el interior de la isla de Sicilia.

Otros 
 El nombre común de la planta Prunus domestica
 An-Nisa, cuarto sura del Corán. 
 Nisa Aşgabat, club de fútbol de Turkmenistán.